Put Yourself in My Place (qui en anglais signifie « Mets-toi / mettez-vous à ma place » ) peut désigner :

Chansons 
 Put Yourself in My Place, chanson de Kylie Minogue, 1994
 Put Yourself in My Place, chanson des Hollies, 1965
 Put Yourself in My Place, chanson écrite par le trio d'auteurs-compositeurs Holland–Dozier–Holland et notamment enregistrée par les Elgins en 1965 et les Supremes en 1966